Осья — название рек в России:

 Осья (приток Вагиля) — в Свердловской области.
 Осья (приток Шачи) — в Костромской и Ивановской областях.